Goerdt ist der Familienname folgender Personen:

 Sergij Goerdt (* 1959), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Wilhelm Goerdt (1921–2014), deutscher Philosoph